Clémentine (série télévisée d'animation)#Synopsis
Guyver#Synopsis